Montuori ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Montuori (1885–1968), italienischer Kameramann
 Luca Montuori (1859–1952), italienischer General und Senator
 Mario Montuori (1920–1997), italienischer Kameramann
 Miguel Montuori (1932–1998), italienisch-argentinischer Fußballspieler